Hodgkinsonia är ett släkte av måreväxter. Hodgkinsonia ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Hodgkinsonia